3. Liga 2011/12 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2011/12, vierte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2011/12, zweite Spielzeit der 3. Liga
 3. Liga (Handball) 2011/12, zweite Spielzeit der 3. Liga